Шве́дский теа́тр () — ряд шведоязычных театров.

  — театр в Стокгольме.
 Шведский театр — шведоязычный театр в городе Турку.
 Шведский театр — шведоязычный театр в городе Хельсинки.